Кочковатка — село Харабалинского района Астраханской области, административный центр Кочковатского сельсовета.

География 

Село Кочковатка расположено на склонах степей, спускающихся к Волго-Ахтубинской пойме, на берегах озёр Кочкарное и Алёшино, в 22 километрах к северо-западу от города Харабали. Через село проходит автодорога Астрахань — Ахтубинск — Волгоград.

История 

Село обязано своему названию озеру Кочковатое (позже в этом озере стали выпаивать овец, и поэтому прозвали Кочкарным). Так как весной эта местность заливалась водой, вся местность покрывалась кочками. Отсюда и название села — Кочковатка.

Точная дата основания села неизвестна. По одним данным Кочковатка была образована в 1740—1750-х годах. По-другим село основано в 1848 году, когда правительством было разрешено заселить пустующие земли. По третьим основание села произошло в 20 годах 19 века. Поселенцы прибывали в Кочковатку из разных мест центральной России, в основном из Пензенской, Тамбовской и Воронежской губерний.

В 1930 году в селе был организован колхоз «Животновод».

Население 

Этнический состав

Социальные учреждения 

В селе действуют средняя школа, детский сад, библиотека, дом культуры, ФАП.

Примечания 

Населённые пункты Харабалинского района